La classe Duke peut faire référence aux classes de navires de la Royal Navy ci-dessous :
 la , une classe de navires de ligne de  armés de 98 canons ;
 la classe Duke of Edinburgh, une classe de croiseurs cuirassés construits entre 1903 et 1904 ;
 la classe Iron Duke, une classe de Superdreadnoughts lancés entre 1912 et 1913 ;
 la classe Duke, ou Type 23, une classe de frégates construites dans les années 1980.